Пинейро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пинейро, Оливия (род. 1983) — победительница конкурса Мисс Боливия 2010 и представляла свою страну в 2011 году на конкурсе Мисс Вселенная.
 Пинейро, Филип (более известен под фамилией ван Зандт; 1904—1958) — голландско-американский актёр кино, театра и телевидения.
 См. также 
 Пинейру